Jean François van Iddekinge (eind 17e eeuw), officier in Poolse en Spaanse dienst
Jean François van Iddekinge (1765-1848), burgemeester van Groningen
Jean François van Iddekinge (1836-1890), Zuid-Afrikaanse ambtenaar en uitgever
Jean François van Iddekinge (1898-1964), med. dr. en geneesheer te Warden (Zuid-Afrika)